Па́вел Влади́мирович Долго́в (16 августа 1996, Мамоново, Россия) — российский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии петербургского «Зенита». В 2013 году дебютировал в молодёжном первенстве России по футболу в составе фарм-клуба «Зенита», выйдя на замену в матче 1-го тура против «Краснодара». В августе 2013 года стал игроком резервной команды «Зенит-2», выступавшей во втором дивизионе.

В 2015 году Андре Виллаш-Боаш взял Долгова в состав основной команды «Зенит», и первого августа в 3-м туре чемпионата он дебютировал в премьер-лиге в матче против «Терека», выйдя на замену на 81-й минуте вместо Артёма Дзюбы. 10 октября 2015 года провёл свой первый матч в Лиге чемпионов УЕФА, выйдя на замену на 62-й минуте вместо Александра Рязанцева в игре с ФК «Гент».

В феврале 2017 года перешёл в махачкалинский «Анжи», заключив контракт на 2,5 года. В марте 2018 на правах аренды перешёл в клуб чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» Жодино.

Также в карьере Долгова были «Енисей», «Томь» и пермский «Амкар».

В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Зенит-2» 14 матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи. В липецкий «Металлург» Долгов перешёл на правах свободного агента в начале 2022 года.

Достижения 
 «Зенит»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2015/16
 Обладатель Суперкубка России: 2015
 Обладатель Кубка России: 2015/16

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 25 июля 2018 года.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Анжи-2»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Атырау»